Sugár, keresztnév
 Sugár, régi magyar családnév
Tudomány
 sugár, a körvonal egy pontja és a kör középpontja közötti szakasz, illetve ennek nagysága 
 úszósugár, a sugarasúszójú halak úszóját merevítő csontos pálcák, amelyek száma fajra jellemző bélyeg
 atomsugár, az atommag és a legkülső stabil atompálya távolsága az egyensúlyi helyzetben levő atomban
egyéb
 SUGÁR Üzletközpont, bevásárlóközpont Budapesten az Örs vezér terén
 Sugar, a System of a Down egyik kislemeze
 Sugar Ray Robinson (1921–1989) amerikai profi ökölvívó beceneve

Lásd még
 Napsugár (egyértelműsítő lap)
 Sugárzás (egyértelműsítő lap)